Жужелицы-бородачи () — род жужелиц из подсемейства Trechinae. Повсеместно обитают около 50 видов. В Мексике обитает один вид.

Описание 
Тело хотя бы отчасти с металлическим блеском. Голова с надглазничной складкой.

Систематика 
В составе рода:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - Блестящая жужелица-бородач
 
  - Бурокрылая жужелица-бородач

Примечания

Ссылки 
 BugGuide Genus Pogonus

Трехины
Роды жесткокрылых